Махнин (Махнина) - фамилия:

 Махнин, Валерий Леонидович (род. 1951) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, действительный член Академии военных наук. 
 Махнин, Виссарион Михайлович (1903—1959) — русский советский писатель и поэт, редактор.

См. также 
 Махин
 Махно